Якутович — русская, белорусская и украинская фамилия. Известные носители:
 Якутович, Вячеслав Петрович (1906—1965) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Якутович, Георгий Вячеславович (1930—2000) — советский и украинский художник.
 Якутович, Михаил Васильевич (1902—1988) — советский физик, лауреат Сталинской премии.
 Якутович, Сергей Георгиевич (1952—2017) — народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко.